Die Guido Fluri Stiftung ist eine Schweizer Stiftung, die drei Ziele verfolgt: Bekämpfung von Hirntumoren, Bekämpfung von Gewalt an Kindern und öffentliche Aufklärung bei Schizophrenie. Gründer ist der Unternehmer Guido Fluri, der selbst an einem Hirntumor erkrankt war. Sitz der Stiftung ist Cham ZG.

Schwerpunkte

Hirntumore 
Die Stiftung ermöglicht es, via Interessengemeinschaft Akustikusneurinom (IGAN) über die Behandlungsmöglichkeiten von Hirntumoren zu informieren und den Erkrankten sowie ihren Angehörigen auf verschiedenen Ebenen Unterstützung zu bieten. Botschafterin der Stiftung ist die Moderatorin und Schauspielerin Tanja Gutmann, die selber Opfer eines Hirntumors wurde.

Gewalt an Kindern 
Der Historiker Thomas Huonker hat sich seit 1986 mit dieser Thematik befasst. Angefangen hat er ursprünglich mit der Erforschung der systematischen Wegnahmen von Kindern aus jenischen Familien durch die Stiftung Pro Juventute. In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Guido Fluri Stiftung leitet er das Projekt „Kinderheime in der Schweiz – eine historische Aufarbeitung“. Dafür werden Berichte ehemaliger Heimkinder und Verdingkinder, Zeitzeugen, Akten, Bildquellen und Literatur beigezogen. Die Stiftung hat auch die Plattform worldkids geschaffen, welche Betroffenen, Angehörigen und Menschen, die Gewalt in unserer Gesellschaft erkennen, einen Austausch ermöglicht. Neben der historischen Aufarbeitung der Gewalt in Schweizer Kinderheimen unterstützt die Stiftung über worldkids auch Projekte zur Prävention von Gewalt an Kindern. Seit 2018 unterstützt die Stiftung den Forschungsauftrag für die historische Aufarbeitung der sozialen Fürsorge im Kanton Zug.

Am 25. Juni 2011 erwarb die Stiftung das leerstehende ehemalige Kinderheim in Mümliswil SO, das als Gedenkstätte Mümliswil seit 2013 eine Ausstellung über die Geschichte von Heimkindern, Verdingkindern und anderen Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz bis zur Jahrtausendwende beherbergt.

Auch die Schweizer Politik befasst sich mit dem Thema, vor allem die Parlamentarische Gruppe "Fürsorgerische Zwangsmassnahmen" unter dem Co-Präsidium der Nationalräte Kurt Fluri, Barbara Schmid-Federer, Hansjörg Walter und Jacqueline Fehr. Anfang 2012 fand eine erste Veranstaltung statt mit dem Ziel, das Wissen um die jüngere sozial- und grundrechtliche Vergangenheit präsent zu halten und einen politischen Raum für die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen zu schaffen. Teil davon ist auch ein hängiges Postulat von Jacqueline Fehr. 2013 hat Guido Fluri eine Volksinitiative angekündigt. Diese "Wiedergutmachungsinitiative" wurde am 1. April 2014 gestartet.
Die nötige Anzahl beglaubigter Unterschriften (über 100.000) wurde bis Mitte Dezember 2014, also weit vor Ablauf der anderthalbjährigen Sammelfrist, gesammelt, vielfach von Betroffenen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen selber. Die Unterschriften wurden der Bundeskanzlei am 19. Dezember 2014 überreicht. Der Bundesrat hat 2015 einen indirekten Gegenvorschlag eingereicht. Dieser Gegenvorschlag wurden im September 2016 vom Ständerat fast einstimmig angenommen.

Im Jahr 2017 gründete Guido Fluri eine Beratungsstelle für KESB (Kindes- und Erwachsenen-Schutzbehörde)-Betroffene, um Eltern im Umgang mit der Behörde zu helfen, die so genannte Kescha. Die Kescha als Anlaufstelle für Kindes- und Erwachsenenschutz hat bereits im ersten Jahr ihres Bestehens rund 1100 Personen beraten, die von einer Massnahme der KESB betroffen waren. Beteiligt an der Gründung der Kescha waren neben der Guido Fluri Stiftung auch Integras (Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik), die Stiftung Kinderschutz Schweiz, die Kinderanwaltschaft Schweiz, die Pach (Pflege- und Adoptivkinder Schweiz), die Pro Senectute sowie die Kokes (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz). Das Bundesamt der Justiz begrüsst die Schaffung der Kescha. Nach fünf Jahren Bestehen und 12'000 Beratungen der KESCHA fordert Guido Fluri ein neues Familienverfahrensrecht.

Im März 2021 hat Fluri angekündigt, die Pädokriminalität zu bekämpfen und eine unabhängige Meldestelle für Kinderpornografie im Internet einzurichten. Im April 2022 lancierte er die Meldestelle "clickandstopp", um auch die gemäss Guido Fluri enorm hohe Dunkelziffer zu bekämpfen. Clickandstopp nimmt Internetadressen entgegen, wertet diese aus und unterstützt die Polizei und Strafverfolgung im Kampf gegen Pädokriminalität.

2020 hat Fluri zur Aufarbeitung von Missbräuchen eine europäische Initiative angekündigt. Im September 2021 hat Guido Fluri mit 20 europäischen Staaten und deren Opferorganisationen diese „Justice-Initiative“ lanciert. In einem ersten Schritt wird eine Motion im Europarat in Strasbourg eingereicht. Im Februar 2023 lancierte er eine europäische Petition für besseren Kinderschutz in Paris.
Ziel ist eine umfassende politische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Missbräuche in Europa. Die Initiative wird von der Guido Fluri Stiftung getragen.

Im Januar 2022 lancierte Guido Fluri mit seiner Stiftung das Projekt "Caregiver". Damit soll die Betreuung von Menschen verbessert werden, die früher unter fürsorgerischen Zwangsmassnahmen gelitten haben.

Im Juni 2022 hatte Guido Fluri bei einem Gedenkanlass über 800 Verdingkinder und andere Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen nach Bern eingeladen. Nationalratspräsidentin Irène Kälin betonte, jede Geschichte sei ein Zeugnis von Ungerechtigkeit und habe das Versprechen verdient, dass dieses Unrecht nie mehr geschehen dürfe.

Im Oktober 2022 platzierte Guido Fluri die Wanderausstellung «Shame - European Stories» zusammen mit Bundespräsident Ignazio Cassis, Tiny Kox (Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates), Marija Pejčinović Burić (Generalsekretärin des Europarates) sowie mit Nationalrat Damien Cottier, Präsident der Schweizer Delegation am Europarat in Strassburg. Im Anschluss folgte in der Kommission die Anhörung zum Thema Missbrauch – Aufarbeitung in Europa.

Schizophrenie 
Die Stiftung setzt sich für mehr öffentliche Aufklärung bei der Schizophrenie-Erkrankung ein und engagiert sich auch im Bereich Forschung und Zusammenleben mit schizophrenen Menschen. Ziel ist es ferner, das Verständnis für diese Erkrankung in einer breiten Öffentlichkeit zu fördern.

Sonstiges 
Die Tätigkeitsgebiete der Stiftung sind eng verknüpft mit der Biografie des Gründers Guido Fluri. 2017 erhielt Guido Fluri die Chamer Champion-Ehrung im Bereich "Soziales".

2018 erhielt Guido Fluri die Ehrendoktorwürde der theologischen Fakultät der Universität Luzern. Die Laudatio ehrt Guido Fluri stellvertretend für alle, die sich für Gerechtigkeit und Versöhnung engagieren.

Im Zuge der Corona-Krise hat die Guido Fluri Stiftung im März 2020 in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Evangelischen Kirche ein medizinisches Nothilfe-Projekt lanciert.

Im März 2022 hat Guido Fluri mit seiner Stiftung im Rahmen einer spontanen Hilfsaktion 140 Flüchtlinge (Mütter mit Kleinkindern sowie Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung) aus der Ukraine in die Schweiz geflogen. Die Flüchtlinge wurden im Kinderheim Mümliswil untergebracht, das der Guido Fluri Stiftung gehört. Gleichzeitig forderte Fluri, dass die Regierung mehr Verantwortung in dieser Flüchtlingskrise übernimmt. Ende März wurde ein weiterer Flug organisiert.

Die gregorianische Universität in Rom hat im Oktober 2022 angekündigt, einen Lehrstuhl auf den Namen der Guido Fluri Stiftung einzurichten. Schwerpunkt bildet dabei die Prävention zum Thema Missbrauch im kirchlichen Kontext.

Die Finanzierung der Stiftung stammt aus Immobilien- und Beteiligungsgeschäften des Gründers.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Offizielle Website der Justice Initiative

Einzelnachweise 

Stiftung (Schweiz)
Gegründet 2010
Organisation (Cham ZG)
Non-Profit-Organisation